Europamästerskap 2003 kan avse:

Europamästerskapen i bordtennis 2003
Europamästerskapen i brottning 2003
Europamästerskapen i fälttävlan 2003
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 2003
Europamästerskapen i konståkning 2003
Europamästerskapen i kortbanesimning 2003
Europamästerskapen i skidskytte 2003
Europamästerskapet i basket för herrar 2003
Europamästerskapet i basket för damer 2003
Europamästerskapet i volleyboll för herrar 2003
Europamästerskapet i volleyboll för damer 2003